Новомирский — топоним.

Россия 

Новомирский — псевдоним Кирилловского Якова Исаевича, российского революционера.